Sabinea steht für:
 Sabinea (Zehnfußkrebs), Zehnfußkrebsgattung aus der Familie der Crangonidae
 Sabinea (Pflanzengattung), Pflanzengattung aus der Familie der Hülsenfrüchtler, die heute als Synonym für Poitea steht